La saison 1968-1969 du Championnat de RFA de football était la  de la première division professionnelle ouest-allemande, la Bundesliga. Les 18 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.

C'est le Bayern Munich qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le  de champion d'Allemagne de l'histoire du club, mais le premier en Bundesliga. Le Bayern réalise d'ailleurs le doublé Coupe-championnat en battant Schalke 04 en finale de la Coupe de RFA. Quant au champion en titre, c'est un événement rarissime puisque le FC Nuremberg, après avoir terminé à la , est relégué en Regionalliga.

Les 18 clubs participants

Classement 
Le bareme utilisé pour le décompte des points est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, abandon ou forfait : 0 point

|valign=top align=left|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
  Page sur RSSSF

1968-1969
Football en Allemagne en 1968
Football en Allemagne en 1969